Esistono più comuni francesi con questo nome

Larche – Alpi dell'Alta Provenza
Larche – Corrèze